Die Region Stawropol im Föderationskreis Nordkaukasus der Russischen Föderation gliedert sich in 26 Rajons und 9 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 14 Stadt- und 281 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Rajons und Städte auf dem offiziellen Behördenportal der Region Stawropol (russisch)
 Region Stawropol auf terrus.ru (russisch)

Stawropol
Geographie (Region Stawropol)